Warrington, Cheshire, Anglaterra
 Warrington (districte)
 Warrington (Buckinghamshire), Anglaterra
 Warrington (Florida), Estats Units
 Freda Warrington